Списък на царете на Древен Коринт.

Митологични царе

Хераклиди

Тирани